De 27ste editie van de Beker der Bekerwinnaars werd voor de 4de keer gewonnen door FC Barcelona in de finale tegen titelverdediger Paris Saint-Germain.

Voorronde

Eerste Ronde

Tweede Ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1996-97 competitie op de UEFA website
 Cupwinnaars' resultaten op Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1996/97